Задо́р — горячность, пыл, страстность.
 Задор — словацкий город.

Персоналии 
 Задор, Дезидерий Евгеньевич (1912—1985) — советский пианист, органист, дирижёр, композитор, педагог венгерского происхождения,
 Задор, Енё (1894—1977) — венгерский и американский композитор.
 Задор, Эрвин (1935—2012) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).